Maesobotrya är ett släkte av emblikaväxter. Maesobotrya ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Emblikaväxter
Maesobotrya